Dinea steht für:
 Dinea Gastronomie, Unternehmen im Bereich der Systemgastronomie
 Dinea Island, Insel der Südlichen Shetlandinseln
 Römerlager Dinea, Römerlager im Nordosten Bulgariens